Sanfins (Chaves), een plaats in de Portugese gemeente Chaves
 Sanfins (Santa Maria da Feira), een plaats in de Portugese gemeente Santa Maria da Feira
 Sanfins (Valença), een plaats in de Portugese gemeente Valença
 Sanfins (Valpaços), een plaats in de Portugese gemeente Valpaços